Bočac (Banja Luka, BiH), naselje
 HE Bočac, hidroelektrana
 Jezero Bočac
 Tvrđava Bočac